Klusjesman Duck is een bijfiguur in enkele verhalen rond Donald Duck. Hij komt slechts in een handjevol verhalen voor die verschenen in Donald Duck-nummers uit eind jaren zestig en begin jaren zeventig. In Brazilië worden er nog weleens verhalen met hem in een rol gepubliceerd.

Hij is vooral herkenbaar aan zijn hoornen bril en zijn gladgestreken kapsel met scheiding.

Externe link
 Klusjesman Duck op coa.inducks.org

Personage uit Donald Duck
Antropomorf personage
Fictieve eend